Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2020 vond plaats van maandag 24 tot en met zaterdag 29 februari 2020 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de twintigste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2020. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Wang Yafan was het tweede reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Ook de als eerste geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens verloor haar openingspartij.

Het zevende reekshoofd, Heather Watson uit het Verenigd Koninkrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Canadese kwalificante Leylah Fernandez in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Watson wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Acapulco op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Viktoryja Azarenka en Zheng Saisai hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Georgina García Pérez en Sara Sorribes Tormo, sneuvelde in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Kateryna Bondarenko en Sharon Fichman in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Mexicaanse Olmos geen.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Tamara Zidanšek uit Slovenië – zij kon­den als alternate meedoen doordat Renata Zarazúa zich wegens een schouder­bles­sure afmeldde, voor het toernooi was begonnen. Rus en Zidanšek bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Acapulco 2020
Acapulco